YaST (Yet another Setup Tool) — программный пакет, появившийся в дистрибутиве SuSE Linux, как проприетарная утилита конфигурации операционной системы и установки/обновления пакетов с ПО.

В настоящий момент распространяется по лицензии GPL.

Дистрибутивы openSUSE и SUSE Linux Enterprise оптимизированы под управление посредством YaST. Среди возможностей настройки:
 Программное обеспечение
 Управление ПО, онлайн-обновление, обновление с Patch CD, установка дополнительных продуктов (с помощью пакетного менеджера Zypper)
 Проверка носителя с ПО
 Патч текущего ядра системы и создание на его основе ядра с поддержкой Xen
 Оборудование
 Bluetooth, звук, инфракрасные устройства
 IDE DMA режим
 Графическая плата и монитор
 Информация об оборудовании
 Контроллер диска, принтер, сканер, TV-тюнер
 Мышь, джойстик, раскладка клавиатуры
 Система
 LVM, драйверы PCI устройств, Powertweak
 Восстановление системы, загрузчик (GRUB или LILO), загрузочная дискета
 Резервное копирование системы
 Редактор настроек, управление службами (Runlevel)
 Дата и время, управление электропитанием, язык
 Сеть (DSL, ISDN, Сетевая карта, Модем, Факс, Автоответчик)
 Сетевые службы (DNS, NTP, NFS, Kerberos, Proxy, LDAP и т. д.)
 Управление пользователями и группами, настройка брандмауэра

Включает в себя утилиту для защиты приложений под названием Novell AppArmor.

YaST имеет три графические оболочки, написанные на qt, gtk и ncurses, то есть его можно использовать, как из X-сервера, так и из командной строки.

Ещё YaST используется непосредственно для установки дистрибутива. Существует также утилита Autoyast для автоматической установки и настройки системы по созданному заранее образу.

Ссылки 
 YaST@openSUSE

SUSE Linux
Утилиты конфигурирования Unix
Приложения, использующие Qt
Свободное программное обеспечение, написанное на Ruby
Свободное программное обеспечение, написанное на C++